Malitbog (Bukidnon), een gemeente in de Filipijnse provincie Bukidnon;
 Malitbog (Southern Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Southern Leyte.